KSH steht für:
 Kantonsschule Heerbrugg, Schule in Heerbrugg
 Katholische Stiftungshochschule München
 Kenia-Schilling, kenianische Währung
 Kombinat Seeverkehr und Hafenwirtschaft, ehemaliges Unternehmen
 Königsspringer Hamburg, Schachverein
 Központi Statisztikai Hivatal, ungarischer Name von: Zentrales Statistikbüro Ungarns
 Kornshell, Befehlszeileninterpreter
 Krupp Stahlbau Hannover, ehemaliger Name eines Unternehmens, siehe SEH Engineering

ksh steht für:
 Kölsch (Sprache) (ISO-639-3-Code)

KSH